Woodbridge Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Woodbridge Island (Maine)
 Woodbridge Island (Massachusetts)
 Woodbridge Island (Pennsylvania)